IVS, sigle de trois caractères I, V et S, peut désigner :

 Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (en allemand, Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz) ;
 RNA intervening sequence, une séquence d’un gène.

Voir aussi 
 Maître IVS ou Jacob van Swanenburgh (1571-1638), un artiste peintre, dessinateur et marchand d'art néerlandais